

Astronomia 
 Cratere Zula – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Eritrea
 Golfo di Zula – insenatura nel mar Rosso
 Zula – piccola città a sud di Massaua, nella Dancalia settentrionale

Altro 
 Baba Zula – gruppo musicale proveniente da Istanbul